Overweg (« passage à niveau » en néerlandais) est un nom de famille germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adolf Overweg (1822–1852), géologue, botaniste, astronome et explorateur allemand ;
  (1836–1909), homme politique allemand ;
  (1805–1876), homme politique allemand, père du précédent ;
  (né en 1948), joueur de football néerlandais ;

Notes et références 

en:Overweg